Oman, een land in West-Azië, aan de zuidoostkust van het Arabische Schiereiland
 Oman (motorfiets), een lichte Italiaanse motorfiets
 Oman (geslacht), een vissengeslacht